Boc o cabra domèstica, mascle de la cabra domèstica
 Boc, got de mig litre de cervesa. Vegeu xop (atuell) o gerra.
 Boc de Biterna, entitat de població d'Esplugues de Llobregat
 Boc Bèl Èr (Bouc-Bel-Air), municipi situat al departament de les Boques del Roine
 BOC, Bloc Obrer i Camperol